Юсуп-Хаджи Арбиевич Зубариев (род. 13 мая 1995 года) — российский боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2018 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA.

Спортивные достижения 
 Berkut YE: Grand Prix Semifinals (2018) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|10-2-1
| Шергазы Кенжебаев
|Решением (единогласным)
|ACA YE 30 - ACA Young Eagles 30
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Толстой-Юрт
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2-1
| Абдурахман Гитиновасов
|Решением (раздельным)
|Eagle FC 50: Нургожай - Андрейцев
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Нур-Султан, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|9-1-1
| Сергей Синкевич
|Решением (единогласным)
|ACA YE 26 - ACA Young Eagles 26
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Толстой-Юрт, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1-1
| Александр Деркач
|Сабмишном (удушение ручным треугольником) 
|EFC 45: Магомедов - Гитиновасов
|
|align="center"|2
|align="center"|3:45
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1-1
| Рустамбек Нуржанов
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|ACA YE 21 ACA Young Eagles 21
|
|align="center"|1
|align="center"|4:28
|Грозный, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|6-1-1
| Мавлет Амиров
|Ничья (отменен)
|Eagle FC 39: Гусейнов - Сантос
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Нижний-Новгород, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Рамазан Кадиев
|Решением (единогласным)
|EFC Eagle Fighting Championship: Selection 2
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Каспийск, Дагестан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Махамаджон Курбанов
|Техническим нокаутом (удар коленом по корпусу и добивание)
|ACA YE 16 ACA Young Eagles 16: Flyweight Grand Prix 2021
|
|align="center"|1
|align="center"|4:51
|Толстой-Юрт, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Леонид Балаян
|Решением (единогласным)
|ACA YE 13 ACA Young Eagles
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Толстой-Юрт, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Ислам Паштиков
|Решением (единогласным)
|BYE 10 Berkut Young Eagles: Rasulov vs. Kilaev
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Тимур Хизриев
|Решением (единогласным)
|BYE 7 2018 Berkut Young Eagles Grand Prix Semifinals
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Толстой-Юрт, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Руслан Хатшуков
|Решением (единогласным)
|BYE 5 2018 Berkut Young Eagles Grand Prix: Quarterfinals 1
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Толстой-Юрт, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Райымбек Орынбай
|Решением (единогласным)
|BYE 2 2018 Berkut Young Eagles Grand Prix: Opening Round
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Толстой-Юрт, Чечня, Россия
|.
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Юсуп-Хаджи Зубариева на сайте Fighttime
 Профиль Юсуп-Хаджи Зубариева на сайте ACA MMA

Бойцы смешанных единоборств Чечни